Francesco Fusconi, detto Francesco da Norcia (XVI secolo–1553) – medico italiano
Giovanni Fusconi (1899-1958) – partigiano e politico italiano
Laureta Fusconi, conosciuta anche come Loreta (1400 circa–1430) – religiosa domenicana italiana, beata per la Chiesa cattolica
Parasia Fusconi (XII secolo–1300 circa) – beata italiana